Jesuitenstation steht für folgende Jesuitenniederlassungen im Bistum Eichstätt

 Jesuitenstation Monheim, Niederlassung des Jesuitenordens in Monheim (Schwaben) in Bayern in der Diözese Eichstätt
 Jesuitenstation Heideck, Niederlassung des Jesuitenordens in Heideck (Bistum Eichstätt)
 Jesuitenstation Hagenhausen, Niederlassung des Jesuitenordens in Hagenhausen bei Altdorf bei Nürnberg (Bistum Eichstätt)
 Jesuitenstation Hilpoltstein, Niederlassung des Jesuitenordens in Hilpoltstein  (Bistum Eichstätt)

Siehe auch:
 Jesuitenresidenz